«Слияние и Поглощение» — шестой студийный альбом группы «Мумий Тролль», вышедший в 2005 году. Альбом «Слияние и Поглощение» не был похож по звуку на предыдущие записи группы, отличающиеся богатыми аранжировками. Звук был умышленно минималистичен. Альбом вернул группе многих поклонников, испуганных предыдущей высококачественной, но нестандартной пластинкой «Похитители книг». «Слияние и Поглощение» также позволил группе привлечь новых слушателей. Несмотря на высокие продажи альбома, надежды выпускающей студии «Real Records» о возврате времён стадионной популярности «троллей» не оправдались. Альбом тяготел по настроению к первым студийным альбомам «Морская» и «Икра», которые принесли группе массовую популярность. Альбом был достаточно высоко оценен критикой и получил приз в номинации «Лучший альбом года» от журнала Fuzz. Раскрутка альбома по телевидению и радио была слабая, поэтому такие потенциальные хиты из альбома, как «Страху нет», «Кораллы», «Хищник», «Ирис», «Здравствуйдосвидания» не получили популярности.

Название альбома 
Илья Лагутенко обнародовал название нового альбома «Слияние и Поглощение» на экономическом саммите в Гонконге. До официального релиза записи циркулировали слухи о социальной антиглобалистской направленности свежего материала, что в итоге оказалось ошибочным. Лидер группы «Мумий Тролль» отметил, что экономический термин «слияние и поглощение» как нельзя лучше подходит к описанию экономической ситуации в России, но сделал акцент на том, что в контексте альбома речь скорее идёт о культуре, чем об экономике. После презентации альбома у названия появился дополнительный оттенок — эротический, — благодаря альбомной лирике.

Процесс записи 
Запись альбома происходила в Риге, в Лондоне, в Доминиканской Республике и в Петербурге. В прессе запись группы «Мумий Тролль» в Доминиканской Республике вызвал немалый интерес. По словам Ильи Лагутенко, ему хотелось добиться расслабленной атмосферы в альбоме, поэтому он решил собрать всю группу на Карибских островах. Во время нахождения группы в Доминиканской Республике на остров Гаити обрушился ураган Иван, из-за которого пропало электричество, поэтому приходилось использовать электрический генератор. Ударные инструменты периодически одалживались в местной церкви. В Риге были записаны партия детского хора для песни «Страху нет» и симфоническое интро, которое исполнял детский оркестр.

В питерской «Бестолочь-студии» группа работала со звукорежиссёром Олегом Барановым, из семпл-библиотеки которого были использованы женские стоны в песне «Непокой». Окончательное сведение альбома происходило в Лондоне при сотрудничестве с Риком Симпсоном, ранее работавшим с Kasabian и Coldplay.

Оформление альбома 
Дизайном альбома занималась студия Артемия Лебедева. Обложка альбома выполнена согласно концепции названия «Слияние и Поглощение». Илья Лагутенко запечатлён на фоне Большого театра, сзади находится изображение жениха и невесты, закрывающих лица символами сердца и доллара. Место проведения фотосъёмки для обложки породило слухи о гомосексуальной подоплёке альбома, так как место возле Большого театра является одним из самых популярных мест для встреч сексуальных меньшинств Москвы.
В итоге в композиции существуют не от мира сего жених и невеста — то есть коей свадьбы, сфотографированной на фоне достопримечательности, что тоже весьма характерно для свадьбы; музыканты рок-группы, являющейся противоположностью того, что делается в стенах Большого театра, и… Наверное, концепция слияния и поглощения не была бы доведена до своего столь значимого максимума, если бы в неё не были внедрены ещё и наши политические-экономические реалии, — и мы их внедрили. Но, я думаю, вам придётся очень хорошо изучить эту обложку, чтобы понять весь смысл сказанного, потому что это как… картинки «найди 10 различий».

Оценка критиков 
Обозреватель Rolling Stone Андрей Бухарин охарактеризовал альбом как слияние «советской эстрады с нью-вейвом, примитивной бит драм-машины с гитарными соло в стиле официозных советских рок-групп, Игоря Николаева с Scissor Sisters», тем самым подтвердив удачное название альбома. Критик отметил, что гедонистический образ жизни лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко не способствует творческому процессу, о чём свидетельствует наличие в альбоме ранее забракованного материала и композиции «Такбываетнеслучайно», датируемой 1987 годом. Сдержанной оказалась реакция журнала «Ровесник» и интернет-портала «Звуки.ру». Остальные издания дали высокие оценки альбому, журнал Fuzz присудил группе приз за «Лучший альбом года».

Список композиций 
Все песни И. Лагутенко.
Трека № 9 в альбоме нет.

 Бонус-видео (Подарочное издание)

Радиосинглы 
Песни «Здравствуйдосвидания», «Прости, киска» и «Хищник» участвовали в хит-параде «Чартова дюжина».

Создатели 
Музыканты
 Илья Лагутенко — вокал, гитара, бубен, клавишные
 Евгений «Сдвиг» Звиденный — бас
 Олег Пунгин — ударные
 Юрий Цалер — гитара

Камерный оркестр музыкальной школы им. Язепа Мединя г. Риги (Латвия), дирижёр Нормунд Дрегис. Вокальные партии — Филипп Черноног, Агата Савченкова, Катрина Луиза Озолиня (5), Мария Фернандес сэмплас (12)

 Запись, сведение, дополнительное производство — Rik Simpson, Олег Баранов (Bestoloch Studio)
 Мастеринг — Ian Cooper (Metropolis)

Оформление
 Концепция: МТ Дизайн
 Фото: Сергей Дандурян
 Модели и наряды: Д. Логинов, К. Гайдай, Д. Чарков

Примечания 

Альбомы группы «Мумий Тролль»
Альбомы России